GFL steht für:

 den Originaltitel der amerikanischen Sitcom Keine Gnade für Dad
 die Wählergemeinschaft für Lünen (seit 2009 im Stadtrat)
 German Football League, die erste Bundesliga für American Football der Herren in Deutschland
 Giulio Fiocchi Lecco, der 1876 von Giulio Fiocchi in Lecco gegründete italienische Munitionshersteller Fiocchi Munizioni
 Grüne Freie Liste, eine ehemalige politische Partei in der Schweiz

Abkürzung